USS Mitscher — назва двох кораблів ВМС США, названі на честь військового льотчика,  адмірала Марка Мітчера (). 

 USS Mitscher (DL-2) — есмінець однойменного типу. На службі протягом 1953 - 1978 років. Зданий на злам у 1980 році.
 USS Mitscher (DDG-57) —  ескадрений міноносець КРО типу «Арлі Берк». Збудований у 1994 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни